Предгорненский район (Восточно-Казахстанская область) — административно-территориальная единица в составе Восточно-Казахстанской области Казахской АССР и Казахской ССР, существовавшая в 1935–1963 годах.
 Предгорненский район (Грозненская область) — административная единица в составе Чечено-Ингушской АССР, Грозненской область РСФСР.